Бе́лый у́голь — образное выражение замены угля в гидроэнергетике на ГЭС. А также производные топонимы и продукты, схожие по действию с активированным углём.

 ГЭС «Белый уголь» — первая в Российской империи промышленная гидроэлектростанция на реке Подкумок в городе Ессентуки.

Топоним 
 Белый Уголь — микрорайон города Ессентуки, Ставропольский край.
 Белый уголь — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае.

Прочее 
 Белый уголь — коллоидный диоксид кремния, энтеросорбент.

Примечания